Кушлево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кушлево — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Кушлево — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.